Ström har flera betydelser:

 Elektrisk ström – elektriska laddningar som förflyttas
 Ström (mekanik) – rörelse i till exempel luft eller vatten
 Ström – en sötvattenmassa som drivs genom landskapet av gravitation, se Vattendrag
 Havsström – en mer eller mindre regelbunden rörelse av havsvatten
 Underjordisk flod – en flod som flyter under Jordens yta
 Ström (efternamn) – ett efternamn
 Ströms Bruks AB – tidigare skogsindustrikoncern hemmahörande i Strömsbruk, Hälsingland
 Max Ström – ett bokförlag

Geografi 
 Ströms socken – en socken i Jämtland, samt en liten sydlig del i Ångermanland
 Ströms landskommun – en tidigare kommun i Jämtlands län 1863–1971
 Ströms församling – en tidigare församling i Härnösands stift –2013
 Ströms kyrka – en kyrkobyggnad i Strömsund
 Ströms distrikt – ett distrikt i Strömsunds kommun och Jämtlands län 2016–
 Ström-Alanäs församling – en församling i Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt i Härnösands stift 2013–
 Ström, Örnsköldsviks kommun – en by i Arnäs socken
 Lunne och Ström – en småort i Örnsköldsviks kommun
 Ström, Umeå kommun – en småort i södra delen av Umeå kommun
 Ström, Lilla Edets kommun – ett område i Lilla Edet
 Ströms slott – en herrgård i Lilla Edet i Hjärtums socken
 Ströms kanal – en kanal Göta älv vid Lilla Edet 1832–1916
 Villa Ström – en villa i Danderyds kommun utanför Stockholm
 Ström, Ingå kommun – by i Ingå kommun i Nyland, Finland
 Ström (naturreservat) – ett naturreservat i Umeå kommun